Togodumnus (+ 43) fou un cabdill/rei del poble britó dels catuvel·launs, primogènit del rei Cunobel·lí al que va succeir quan aquest va morir en data incerta però que va coincidir força amb la invasió romana de l'illa.

Just pujar al tron els romans enviats per l'emperador Claudi i manat per Aule Plauci van envair Britània. Tgodumnus i el seu germà petit Caratac van encapçalar la resistència. Togodumnus va morir en la batalla del Tàmesi contra Plauci.

Referències

Bibliografia 
 Leonard Cottrell, The Roman Invasion of Britain, Barnes & Noble. New York, 1992

Reis britons de l'edat antiga
Catuvel·launs
Conquesta romana de Britània